PTPN steht für:
 Flughafen Pohnpei in Mikronesien (ICAO-Code)
 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, polnische wissenschaftliche Gesellschaft

PTPN